|-
| 11301 - || 1992 XM || 14 decembrie 1992 ||  || S. Otomo
|-
| 11302 Rubicon ||  || 27 ianuarie 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 11303 - ||  || 14 februarie 1993 ||  || , 
|-
| 11304 - || 1993 DJ || 19 februarie 1993 ||  || T. Seki
|-
| 11305 Ahlqvist ||  || 17 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 11306 Åkesson ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 11307 Erikolsson ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 11308 Tofta ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 11309 Malus ||  || 15 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 11310 ||  || 19 septembrie 1993 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 11311 Peleus ||  || 10 decembrie 1993 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 11312 - ||  || 14 ianuarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11313 Kügelgen ||  || 3 aprilie 1994 ||  || F. Börngen
|-
| 11314 Charcot ||  || 8 iulie 1994 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 11315 Salpêtrière ||  || 8 iulie 1994 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 11316 Fuchitatsuo ||  || 5 octombrie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 11317 Hitoshi ||  || 10 octombrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 11318 - ||  || 4 decembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11319 - || 1995 AZ || 6 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11320 - || 1995 BY || 25 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11321 Tosimatumoto ||  || 21 februarie 1995 ||  || T. Seki
|-
| 11322 Aquamarine || 1995 QT || 23 august 1995 ||  || 
|-
| 11323 Nasu ||  || 21 august 1995 ||  || K. Endate, 
|-
| 11324 Hayamizu ||  || 30 august 1995 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 11325 Slavický || 1995 SG || 17 septembrie 1995 ||  || 
|-
| 11326 Ladislavschmied || 1995 SL || 17 septembrie 1995 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 11327 ||  || 17 septembrie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 11328 Mariotozzi || 1995 UL || 19 octombrie 1995 ||  || 
|-
| 11329 - ||  || 18 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11330 ||  || 18 noiembrie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 11331 - ||  || 17 martie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 11332 Jameswatt ||  || 15 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11333 Forman || 1996 HU || 20 aprilie 1996 ||  || , 
|-
| 11334 Rio de Janeiro ||  || 18 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11335 Santiago ||  || 20 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11336 Piranesi ||  || 14 iulie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11337 Sandro ||  || 10 august 1996 ||  || , 
|-
| 11338 Schiele ||  || 13 octombrie 1996 || Kleť || , 
|-
| 11339 Orlík ||  || 13 noiembrie 1996 || Kleť || , 
|-
| 11340 - ||  || 14 noiembrie 1996 ||  || T. Urata
|-
| 11341 Babbage ||  || 3 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 11342 - ||  || 8 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11343 - ||  || 8 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11344 - ||  || 14 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11345 - || 1996 YM || 20 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11346 - ||  || 10 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11347 ||  || 9 ianuarie 1997 || Kushiro || , 
|-
| 11348 Allegra ||  || 30 ianuarie 1997 ||  || , 
|-
| 11349 Witten ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11350 Teresa ||  || 29 august 1997 ||  || , 
|-
|  ||  || 12 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 11352 Koldewey ||  || 28 noiembrie 1997 || Caussols || 
|-
| 11353 Guillaume ||  || 5 decembrie 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 11354 - ||  || 5 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11355 ||  || 15 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 11356 Chuckjones || 1997 YA || 18 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 11357 - ||  || 21 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11358 - ||  || 25 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11359 Piteglio ||  || 27 ianuarie 1998 ||  || , 
|-
| 11360 Formigine ||  || 24 februarie 1998 ||  || 
|-
| 11361 Orbinskij ||  || 28 februarie 1998 ||  || T. Seki
|-
| 11362 - ||  || 6 martie 1998 ||  || 
|-
| 11363 Vives ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11364 Karlštejn ||  || 23 martie 1998 ||  || 
|-
| 11365 NASA ||  || 23 martie 1998 || Reedy Creek || 
|-
| 11366 - ||  || 2 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11367 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11368 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11369 Brazelton ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11370 Nabrown ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11371 Camley ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11372 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11373 Carbonaro ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11374 Briantaylor ||  || 23 august 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 11375 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11376 Taizomuta ||  || 20 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 11377 Nye ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 11378 Dauria ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 11379 Flaubert ||  || 21 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11380 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11381 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11382 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11383 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11384 Sartre ||  || 18 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11385 Beauvoir ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11386 ||  || 12 octombrie 1998 || Kushiro || , 
|-
| 11387 - ||  || 28 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11388 - ||  || 11 noiembrie 1998 ||  || 
|-
| 11389 - ||  || 11 noiembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11390 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11391 ||  || 12 noiembrie 1998 || Kushiro || , 
|-
| 11392 - ||  || 19 noiembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 11393 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11394 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11395 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11396 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11397 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11398 - ||  || 23 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 11399 - ||  || 10 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11400 Raša ||  || 15 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-